Хелиополис се можде односити на:

 Хелиополис, антички град у Египту
 Илијуполи, предграђе Атине.